Фалале́ев — старинная русская фамилия, производная форма от имени .

Известные носители 
 Фалалеев, Альберт Николаевич (род. 1930) — советский и российский экономист и педагог.
 Фалалеев, Андрей Павлович (род. 1972) — ректор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
 Фалалеев, Геннадий Васильевич (1938—2003) — советский и российский инженер-строитель, заместитель министра транспортного строительства СССР, вице-президент Корпорации «Трансстрой». 
 Фалалеев, Николай Георгиевич (1901—1968) — председатель Красноярского крайисполкома.
 Фалалеев, Павел Петрович (1919—1986) — советский государственный и хозяйственный деятель, первый заместитель министра энергетики и электрификации СССР.
 Фалалеев, Сергей Николаевич (род. 1959) — депутат Государственной думы.
 Фалалеев, Фёдор Яковлевич (1899—1955) — советский маршал авиации.

См. также